Elim puede referirse a:

 Elim (Alaska), ciudad estadounidense de Alaska.
 Elim (Pensilvania), lugar estadounidense designado por el censo de Pensilvania.
 Municipio de Elim, municipio estadounidense de Nebraska. 
 Iglesia Elim (Singapur), iglesia pentecostal de Singapur.
 Miriam Elim, poetisa chilena.
 Duna Elim, duna del desierto de Namib en Namibia.
 Elim Garak, personaje ficticio en la serie Star Trek: Deep Space Nine.
 Misión Cristiana Elim Internacional, iglesia evangélica de América Central.
 Elim (biblia), según la Biblia hebrea, fue uno de los lugares donde los israelitas acamparon después de su éxodo de Egipto.